Жан-Батист Аннибаль Обер-Дюбайе (; 19 августа 1757, Ла-Мобиль, Французская Луизиана (ныне Мобил, Алабама, США) — 17 декабря 1797, Константинополь) — французский военачальник, дивизионный генерал, военный министр революционной Франции в 1795—1796 годах.

Биография 
Будущий генерал родился во Французской Луизиане. Его отец, дворянин Жан-Батист Мишель Обер, родом из Гренобля, был капитаном пехоты в Луизиане, куда он прибыл в 1751 году. В течение восьми лет он командовал французским гарнизоном городка Ла-Мобиль. Вероятно, именно там он познакомился со своей женой, Луизой Маргаритой Бернуди, принадлежащей к семье французских колонистов из Нового Орлеана.

В 1762 году, в результате поражения французов от англичан в ходе Семилетней войны, французы утратили часть территорий Луизианы, и семья переехала в Новый Орлеан. Оттуда молодой Жан-Батист Аннибаль отправился во Францию, чтобы сделать офицерскую карьеру. Благодаря протекции нескольких родственников — офицеров, включая бригадира Жана-Батиста Мартина дю Байе, он был принят младшим лейтенантом в полк Бурбоне. В 1774 году его отец тоже вернулся во Францию, а в 1775 18-летний Жан-Батист со своим полком, напротив, отплыл в Америку, чтобы принять участие в Американской войне за Независимость на стороне будущих Соединённых Штатов, создание которых Франция горячо поддерживала. После смерти отца, последовавшей в 1779 году, молодого офицера формально усыновил бездетный дядя, старший брат отца, Жан-Батист Мартин дю Байе, который завещал ему свое состояние и имя, по французской традиции передаваемое только старшему в роде. Теперь он стал Обером дю Байе, однако в годы Французской революции, как и многие другие её сторонники, сменил написание своей фамилии на менее вопиюще аристократическое и более простонародное: Обер-Дюбайе.

Капитан полка Бурбонне, вернувшегося к тому времени из Америки и раксвартированного в Мецком гарнизоне, Обер дю Байе в 1786 году анонимно издал столь яростный антисемитский памфлет, что городской парламент города Меца его приказал уничтожить.

Поддержав революцию, Обер-Дюбайе был избран в 1791 году в Законодательное собрание от Изера; а с 8 по 22 июля 1792 года занимал пост председателя Законодательного собрания, который, впрочем, очень часто ротировался.

По окончании срока своих депутатских полномочий, Обер-Дюбайе 21 сентября 1792 года вступил в революционную армию. 2 апреля 1793 года он был произведён в бригадные генералы. Во время Осады Майнца (1793), он, вместе с генералом Клебером, оборонял город, но 23 июля 1793 года вынужден был капитулировать перед превосходящими силами противника. По условиям капитуляции французская армия Майнца могла возвратиться на Родину при условии, что все солдаты и офицеры дадут слово ровно год не воевать против войск антифранцузской коалиции. Это условие было принято, слово дано, поэтому армию перебросили в Вандею, сражаться против повстанцев, которые не входили в состав коалиции и на которых не распространялось данное слово.

Ситуация в Вандее была в то время очень плохой. Расквартированная там прежде французская армия, управляемая некомпетентными командирами-якобинцами вроде Россиньоля, прибегала к крайностям и жестокостям против мирного населения края, но умиротворить его не могла. Прибытие с Рейна гораздо более боеспособных частей Майнцской армии во главе с генералами Клебером, Аксо и Обером-Дюбайе привело к постепенному изменению ситуации.

Первоначально, однако, успех продолжал сопутствовать вандейцам. 19 сентября 1793 в бою при Торфу их крупные соединённые силы смогли нанести поражение республиканцам. И хотя уже 22 сентября 1793 года Клебер и Обер-Дюбайе выиграли у вандейцев бой при Палле, якобинцы, сами способные только к репрессиям против мирного населения, как это ранее бывало уже не раз, обвинили в своих неудачах боевого командующего, в данном случае — генерала Обера-Дюбайе. Он был отозван в Париж, заключён в тюрьму, однако своевременная гибель Робеспьера спасла жизнь и ему, и сотням другим известных военачальников.

Уже 1 мая 1795 года он был назначен на должность главнокомандующего армией Шербура. Эту должность Обер-Дюбайе занимал, и весьма успешно, до 11 ноября 1795 года, после чего был назначен военным министром Франции. Военное министерство он возглавлял 4 месяца, до 8 февраля 1796 года.

После этого дивизионный генерал Обер-Дюбайе был назначен французским послом в Константинополь и прибыл туда 17 января 1797 года.  Его задачей было восстановление прерванных в своё время революцией дипломатических отношений между Францией и Османской империей с целью создания союза против России. Оберу-Дюбайе удалось добиться того, что послы секулярной революционной Франции восстановили свою прежнюю привилегию: защищать христианские церкви в Османской Империи. Заболев лихорадкой, он скончался 17 декабря 1797 года в Стамбуле (Константинополь).

Личные бумаги генерала Жан-Батиста Аннибаля Обера-Дюбайе хранятся в Национальном архиве Франции под номером 170AP6.

Печатные работы 
 Le cri du citoyen contre les Juifs de Metz, Lausanne, 1786 (Глас добропорядочного гражданина против евреев Меца, Лозанна, 1786; текст онлайн (фр. язык)).

Литература 
 Claude Carra de Saint-Cyr et Henri François Marie Charpentier. Les Généraux Aubert du Bayet, Paris, Champion, coll. «Correspondances et notices biographiques 1757-1834», 1902, «Comte de Fazi du Bayet».
 François Vermale. «Aubert Du Bayet, ministre de la guerre et ambassadeur à Constantinople», Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme,‎ 1939, p. 138–140.
 Jean-Bernard Lang. L’émancipation des juifs à Metz, ombres et lumières, Académie nationale de Metz, 2009.

Примечания 

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Главы военного ведомства Франции
Умершие от лихорадки
Послы Франции в Османской империи